Saci - folclore brasileiro
Ou ainda:
SACI (software)
Saci (ave)
Prêmio Saci
SACI - robô
O Saci (filme)
Saci Pererê (álbum)

Desambiguação